Brodhead (Kentucky)
 Brodhead (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos